

Думітрень () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Белеушері.

Думітрень () — село у Флорештському районі.